albumy muzyczne:
 Live in Japan – album Raya Charlesa
 Live in Japan – album B.B. Kinga
 Live in Japan – album grupy Primal Scream
 Live in Japan – album grupy Vader
 Live in Japan 2002 – album grupy Simple Plan
 Official Bootleg: Live in Japan – album grupy Anekdoten
 Waking the Dead, Live in Japan – album grupy Anekdoten
 Live in Japan – minialbum grupy Shadows Fall
 Live in Japan – album duetu The Carpenters
 Live in Japan – album zespołu The Runaways

wydawnictwa wideo:
 The Cure Live in Japan – VHS grupy The Cure
 Live in Japan – VHS grupy Queen z 1983 roku
 Final Concert Live in Japan – VHS grupy Queen z 1992 roku
 Jack Johnson: A Weekend at the Greek/Live in Japan – DVD Jacka Johnsona
 Super Live in Japan – DVD projektu Queen + Paul Rodgers
 We Are the Champions: Final Live in Japan – DVD grupy Queen
 Who's That Girl - Live in Japan – DVD Madonny